

Militaria 
 M2 Halftrack – amerykański transporter opancerzony
 M2 Bradley – amerykański bojowy wóz piechoty
 Browning M2 – amerykański wielkokalibrowy karabin maszynowy
 M2 – amerykański karabinek, odmiana karabinku M1
 M2 – amerykańska mina przeciwpiechotna
 M2 Light Tank – amerykański czołg lekki
 M2 – amerykański miotacz ognia
 Vigneron M2 – belgijski pistolet maszynowy
 Gepard M2 – węgierski wielkokalibrowy karabin wyborowy
 M2A1 – brazylijska bomba lotnicza
 Benelli CB-M2 – włoski pistolet maszynowy
 M2 – niemiecki most pontonowy

Transport 
 M2 – oznaczenie autostrady w kilku państwach europejskich
 M2 – oznaczenie drogi samochodowej w kilku krajach Europy
 M2 – symbol czerwonej linii metra w Budapeszcie
 M2 – symbol drugiej linii warszawskiego metra

Pozostałe znaczenia 
 BMW M2 – sportowy samochód BMW
 M2 – nr katalogowy listy Messiera nadany gromadzie kulistej Messier 2
 M2 – klient poczty i grup dyskusyjnych oraz czytnika kanałów RSS i Atom firmy Opera Software ASA wbudowany w Operę
 m² – metr kwadratowy
 m² [m kwadrat] – galeria sztuki współczesnej w Warszawie
 Memory Stick Micro M2 – karta pamięci
 M2 – oznaczenie jednego z agregatów pieniądza
 M2 - nazwa duetu fortepianowego
 M2 – węgierska stacja telewizyjna
 M.2 – złącze dla kart rozszerzeń, następca interfejsu SATA